Карбоне́ль () — фамилия каталанского происхождения. Известные носители:
  (1900—1988) — испанская актриса, двукратный лауреат Национальной театральной премии.
  (1933—2017) — филиппинский баскетболист и баскетбольный тренер, призёр чемпионата мира.
  (1918—2011) — кубинский скульптор.
 Карбонель, Нестор (род. 1967) — американский актёр.
 Карбонель, Она (род. 1990) — испанская пловчиха-синхронистка, чемпионка мира и Европы.
 Карбонель, Томас (род. 1968) — испанский теннисист, победитель Открытого чемпионата Франции в миксте.
  (род. 1953) — испанский археолог и палеонтолог, открыватель человеческого вида Homo antecessor.

 Двойная фамилия
  (1903—1988) — кубинский политик, сенатор и министр.
  (1924—2015) — венесуэльский учёный и политик, министр науки и образования.